Мескита-де-Харке () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнкас-Минерас, в 55 км от столицы провинции. Занимает площадь 31,31 км². Население — 120 человек (на 2010 год).

Местная церковь датируется 1594 годом постройки, построена в позднем готическом стиле, отделана в эпоху Возрождения. До возведения церкви службы велись в часовне, ранее, предположительно, являвшейся мечетью.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Теруэля